Колонија Еколохика има више значења:

 Колонија Еколохика, Ваље де Оро (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Еколохика (Сан Хосе Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику